de University of Southern California
 de University of San Carlos in de Filipijnen
 het Utrechtsch Studenten Corps, een studentenvereniging in Utrecht.
 het Utrechtsch Studenten Concert, een studentenorkest te Utrecht dat is voortgekomen uit Utrechtsch Studenten Corps.
 Union Socialiste Communale, de naam van de Parti Socialiste op gemeentelijk niveau.
 United States Code, de federale basiswetgeving van de Verenigde Staten.